Miquel II o Miquel el Tartamut, general que va arribar a ser emperador romà d'Orient del 820 al 829
 Miquel II Àngel-Comnè Ducas (?-1266/1268), dèspota de l'Epir del 1230 al 1266/1268
 Miquel II de Rússia (Sant Petersburg, 1876 - Perm, 1918), Gran duc de Rússia